Sălard se poate referi la:

 Localități din România
Sălard - localitate din județul Bihor, reședința comunei cu același nume
Sălard - localitate din județul Mureș